

Nom de famille 

 Federico García Lorca (1898-1936), poète espagnol assassiné par les franquistes.
Ses frères et sœurs : 
 Francisco García Lorca (1902-1976), universitaire espagnol ;
 Concepción García Lorca (1903-1962), personnalité espagnole de l'exil républicain ; 
 Isabel García Lorca (1909-2002), universitaire et écrivaine espagnole.
Sa nièce:

 Laura García Lorca (1953-), dirigeante de la Huerta de San Vicente.

Pseudonyme 
 Isabel García Lorca (1967-) actrice canadienne.